Brunckhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Matthias Brunckhorst (1670–1725), deutscher Komponist 
 Hinrich Brunckhorst (1903–1992), deutscher Landwirt und Politiker (DP)
 Natja Brunckhorst (* 1966), deutsche Schauspielerin
 Svenja Brunckhorst (* 1991), deutsche Basketballspielerin

Siehe auch:
 Brunkhorst